ТОН — многозначная аббревиатура:
 ТОН — танкоопасное направление
 ТОН — терминал отгрузки нефти
 ТОН — территориальная организация населения
 ТОН — типовые отраслевые нормы
 ТОН — транспортное обслуживание населения
 ТОН — тюрьма особого назначения (татуировка)

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей